Венецуела су се први пут појавила на Олимпијским играма 1948. године и слала је своје спортисте на све касније одржане Летњих олимијских игара.

Венецуела је први пут на Зимске олимпијске игре послала своје представнике 1998. године. Представници Венецуеле, закључно са Олимпијским играма одржаним 2008. године у Пекингу, су освојили 11 олимпијских медаља а од тога једну златну на играма одржаним 1968. године у Мексико Ситију.

Национални олимпијски комитет Венецуеле (-{Comité Olímpico Venezolano}-) је основан 1935. и признат од стране МОКа исте године.

Медаље

Летње олимпијске игре

Освојене медаље на ЛОИ

Освајачи медаља на ЛОИ

Зимске олимпијске игре

Освојене медаље на ЗОИ

Преглед учешћа спортиста Венецуеле по спортовима на ЗОИ 
После ЗОИ 2010. 

Разлика у горње две табеле у 2 учесника 1 мушкарац и 1 жена настала је у овој табели јер је сваки спотиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова на истим играма рачунат само једном

Укупно медаље на ОИ 
После ЗОИ 2010.

Занимљивости

Спољашње везе 
 
 
 Освајачи олимпијских медаља

Венецуела на олимпијским играма